

Три Могили () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирджалі.
 Три Могили () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Асеновград.